Puchar Mistrzów CONCACAF 2008 – czterdziesty trzeci cykl rozgrywek pomiędzy zespołami z krajów strefy CONCACAF. Zwycięzca turnieju miał prawo brać udział w Klubowych Mistrzostwach Świata 2008.

Zespoły

Strefa północnoamerykańska 
  Pachuca (mistrz Meksyku w sezonie Clausura 2007)
  Atlante (mistrz Meksyku w sezonie Apertura 2007)
  Houston Dynamo (mistrz Stanów Zjednoczonych w sezonie 2007)
  D.C. United (zwycięzca MLS Supporters' Shield w 2007 roku)

Strefa środkowoamerykańska 
  Motagua (zwycięzca Copa Interclubes UNCAF w 2007 roku)
  Saprissa (drugie miejsce Copa Interclubes UNCAF w 2007 roku)
  Municipal (trzecie miejsce Copa Interclubes UNCAF w 2007 roku)

Strefa karaibska 
  Harbour View (zwycięzca CFU Club Championship w 2007 roku)

Faza pucharowa

Ćwierćfinały 

Houston Dynamo wygrało łącznym wynikiem 3:1.

Saprissa wygrała łącznym wynikiem 4:2.

Pachuca wygrała łącznym wynikiem 1:0.

D.C. United wygrało łącznym wynikiem 6:1.

Półfinały 

Saprissa wygrała łącznym wynikiem 3:0.

Pachuca wygrała łącznym wynikiem 3:2.

Finał 

Pachuca wygrała łącznym wynikiem 3:2.

 
ZWYCIĘZCA PUCHARU MISTRZÓW CONCACAF 2008

PACHUCA 3. TYTUŁ

Strzelcy 
 3 gole
  Luis Montes ( Pachuca)
  Devon McTavish ( D.C. United)
 2 gole
  Jairo Arrieta ( Saprissa)
  Armando Alonso ( Saprissa)
  Dwayne De Rosario ( Houston Dynamo)
  Luciano Emilio ( D.C. United)
  Luis Gabriel Rey ( Pachuca)

Linki zewnętrzne 
  

2008 w piłce nożnej
Liga Mistrzów CONCACAF